Дунавци може да се отнася за:
 Дунавци - град в Община Видин, област Видин, България
 Дунавци - село в Община Велико Търново, област Велико Търново, България
 Дунавци - село в Община Казанлък, област Стара Загора, България
 Дунавци – бивша община в България, създадена като Община Видбол на 28 септември 1949 г., преименувана при създаването на обединеното село (после град) Дунавци на 12 декември 1955 г., присъединена към Община Видин на 6 октомври 1987 г.